Fox Crime fue un canal de televisión por suscripción español de origen estadounidense. Es propiedad de Fox International Channels y opera bajo la marca internacional Fox de Fox Broadcasting Company. El canal se dedica a la emisión de series internacionales de éxito

El canal cesó sus emisiones el 1 de octubre de 2014 en España.

Series en emisión 

 24
 Angel
 Murder, She Wrote
 Caso Abierto
 CSI: Crime Scene Investigation
 CSI: Miami 
 CSI: New York
 Copper 
 Dexter
 Expediente X
 Ex convictos
 White Collar (Ladrón de Guante Blanco)
 MacGyver
 Miami Vice
 NCIS: Los Angeles
 Remington Steele
 Sons of Anarchy
 The Bridge
 The Killing (serie de televisión)

Véase también 
 Fox Broadcasting Company
 National Geographic Channel (España)

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de FOX Crime España (web oficial de fox crime españa en web archive)

Cadenas de televisión en alta definición de España
Canales de televisión de pago de España extintos
Canales y estaciones de televisión fundados en 2010
Canales y estaciones de televisión desaparecidos en 2014
Fox Networks Group